Desa Kanigoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,55), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,81), 
 Desa Kanigoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 111,99), 

Robotskapade Indonesienförgreningar